HZB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hazebrouck Merv/calon (Francia)